Die Dreiband-Europameisterschaft für Nationalmannschaften 2023 ist ein Turnier in der Karambolagevariante Dreiband. Sie findet vom 15. bis 16. April 2023 in Antalya in der Türkei statt.

Geschichte 
Gemeldet haben 14 Nationen. Durch zweite Mannschaften wurde das Teilnehmerfeld auf 24 Teams erweitert.

Modus 
In der Gruppenphase wird in acht Dreiergruppen im Round-Robin-Modus bis 40 Punkte gespielt. Die Gruppensieger kommen in die Finalrunde (K.-o.-System). Dort wird wieder bis 40 Punkte gespielt. Jedes Match wird mit Nachstoß gespielt. Gewinnt jedes Team ein Match so wird im Scotch Doubles (SD) bis 15 Punkte um den Sieg gespielt.

Teilnehmende Nationen 
Quellen:
Titelverteidiger: Schweden

Gruppenphase

Finalrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2023
Billardturnier in Antalya
Karambolageveranstaltung 2023